Victor Pauchet (1869-1936), chirurgien français.
 Émile Piret-Pauchet (1827-1894), industriel et homme politique belge.